Солюс — фамилия.

Известные носители 
 Солюс, Максим Павлович — российский журналист, главный редактор газеты «РБК».
 Солюс, Олег Павлович (1915—1976) — советский актёр.
 Солюс, Георгий Павлович (1907—1989) — советский учёный, доктор наук, профессор.

См. также